Zeidler steht für:
 einen Honigsammler, Waldimker, siehe Zeidlerei
 Zeidler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zeidler genannt Hofmann, böhmisches Adelsgeschlecht

Zeidler ist der Name folgender Ortsteile:
 Zeidler (tschechisch Brtníky), Ortsteil von Staré Křečany, Ústecký kraj, Tschechien
 Zeidler (Tharandt), ehemalige Gemeinde im Ortsteil Fördergersdorf der Stadt Tharandt, Sachsen, Deutschland

Siehe auch:

 Zeitler
 Zeidler & Wimmel, deutsches Steinmetzunternehmen